Die NORCECA-Meisterschaften sind vom Volleyballverband NORCECA veranstaltete Turniere zur Ermittlung des kontinentalen Meisters der Frauen und Männer. Zum Gebiet der NORCECA gehören Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik.

Männer

Turniere

Medaillenspiegel

Platzierungen

Frauen

Turniere

Medaillenspiegel

Platzierungen

Weblinks 
 NORCECA-Turniere seit 2004 (englisch)
 Ergebnisse bei Todor 66 (englisch)

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1969